Ludovisi može označavati:

Ludovisi (obitelj), talijanska plemićka obitelj
Ludovisi (rimski rion), jedan od riona grada Rima
 Alberico Boncompagni Ludovisi, princ od Venose i vlasnik vinograda Fiorano